USS Winslow je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Winslow (DD-53) 
 USS Winslow (DD-359)

Winslow